Maniglia  – comune scomparso della Provincia di Torino
Maniglia  – componente di una porta
Maniglia  – Gioco di carte
Beppe Maniglia  – cantante
Monte Maniglia  – montagna delle Alpi Cozie

Altri progetti